Název Nahořany má více sídel: 

 Nahořany (okres Náchod), obec v okrese Náchod
 Nahořany (Větřní), část obce Větřní v okrese Český Krumlov
 Nahořany (Čestice), část obce Čestice v okrese Strakonice
 Nahořany (Rodná), část obce Rodná okrese Tábor

Podobné 
 Nahořánky, část obce Strašín v okrese Klatovy

Externí odkazy